Balsamia – odmiana winorośli
 Balsamia – rodzaj grzybów